2 puede referirse a:

 Dos (2), número natural que sigue al 1 y precede al 3.
 El año 2 d. C., del siglo I.
 El año 2 a. C.
 2 (2007), álbum del grupo español Dover.
 2 (2011), álbum de Amaia Montero.